Евгений Анатольевич Радишевский — Основатель и Президент международного центра воинских искусств Бушин-Кай Интернэшнл.

Биография 
Начал заниматься боевыми искусствами в 1982 году. Карьеру в единоборствах начал с занятий по Самбо, через некоторое время перешел в Карате. В период службы в рядах Советской Армии с 1987 по 1989 г., изучал Рукопашный бой, который впоследствии преподавал ещё в течение нескольких лет, успешно выступая в соревнованиях и готовя спортивные команды.

 Окончил Хмельницкий Институт Социальных Технологий. Имеет высшее образование в области физической реабилитации, физической культуры и спорта.

 Преподаватель международного класса КИОШИ в традиционном японском Дзю-Дзюцу.

 Является членом W.E.B.B.S (штаб-квартира в Лондоне, Великобритания) с момента его основания в 2000 году и занимает пост Международного Координатора для стран Восточной Европы.

 Инструктор высшей категории World Class Всемирного Элитного Общества Черных Поясов (W.E.B.B.S).

 ХАНШИ Джукошин рю Дзю-Дзюцу. Высший преподавательский титул.

 МЭНКЁ КАЙДЭН Мото-ха Ёсин рю Дзю-Дзюцу

 ХАНШИ Мото-ха Ёсин рю Дзю-Дзюцу. Высший преподавательский титул.

 СОДЭН 
 
 СИНПИДЭН Рейки Микао Усуи

 Лицензированный преподаватель TRX и TRIGGER POINT

С 1997 года ученики созданной им организации регулярно занимают первые и призовые места в международных и национальных чемпионатах и турнирах по контактным поединкам в различных версиях, включая Европейские и Мировые соревнования разного уровня, открытые чемпионаты СНГ и стран СНГ. В копилке учеников Бушин-Кай звания чемпионов и призёров Европы и Мира по боевому Самбо, Грэпплингу, Карате Годзю-рю, Члены организации Бушин-Кай завоевывали звания чемпионов Мира и Европы в различных категориях по Бразильскому Джиу-Джитсу в 2018—2020 . На первом любительском чемпионате Мира по MMA среди подростков, прошедшего в Италии двое учеников Одесского центра Бушин-Кай завоевали звания чемпионов мира.

В 2004 году, в Японии, Евгений Радишевский первым из европейцев получил степень «Окудэн» (секретную передачу знаний и практик) в традиционном Дзю-Дзюцу Мото-ха Ёсин-рю от своего учителя соке Ясумото Акиёши, одного из наиболее авторитетных мастеров японского Дзю-Дзюцу нашего времени. В 2012 году он получил высшую степень и признание в японском Будо — Мэнкё Кайдэн Мото-ха Ёсин-рю — линия мастера Ясумото Акиёши, мастера высшего уровня Менкё Кайдэнся школы Хонтай Ёсин-рю, прямого ученика и последователя легендарных японских мастеров Минаки Сабуро (Дзю-Дзюцу) и Накагава Синичи (Иайдо). В 2018 году Е. А. Радишевский также получил от соке Ясумото 5-й Дан в Иайдо.

В 2015 году, в городе Мацуэ, в Японии, Евгений Радишевский со своими коллегами и друзьями Сергеем Кобловым и Константином Малыгиным от канчо Сигеоши Синичи получили уровень «Cодэн» — высшую степень в традиционном японском Дзю-Дзюцу школы .

В 2018, после многолетних ежегодных стажировок, после аттестации на 4-й Дан, лично от своего учителя соке Мотобу Чосэя получил титул Джун Шихан в обеих версиях легендарной школы Мотобу рю Кемпо (Карате-Джитсу) и Мотобу рю Удунди (Боевое искусство Королевской семьи Окинавы)

Евгений Радишевский является автором учебно-тренировочной программы «Тренинг инстинктивно-рефлекторного реагирования», которая успешно апробирована как со спортивными коллективами, так и с сотрудниками подразделений специального назначения. С 1999 года Евгений Радишевский проводил тренинги и семинары по тактико-специальной подготовке и рукопашному бою для подразделений МВД Украины (включая спецподразделения ГСО, центры боевой подготовки МВД, спецподразделения Внутренних Войск и спецназ судебной милиции), республиканского Специального Отряда Быстрого Реагирования (СОБР) Приднестровья и республиканской бригады специального назначения МВД Молдовы, службы безопасности президента Молдовы, за что имеет ряд официальных благодарностей. Он неоднократно принимал участие в обучении телохранителей Управления Государственной Охраны Украины (охрана первых лиц страны) и разрабатывал специальные обучающие программы.

За годы работы созданного им международного центра, шихан Радишевский и его ученики подготовили более ста обладателей чёрного пояса, многие из которых сейчас руководят филиалами Центра. Представительства его организации работают во многих странах мира.

Ежегодно, с 2005 года Евгений Радишевский организует поездки на стажировку в Японию. Эти поездки включают не только ежегодные тренировки у японских мастеров высшего класса, но и огромную экскурсионную и культурную программу, включающую в себя практически ежедневное посещение исторических мест, монастырей, медитации, восхождение на горы (включая подъём на Фудзияму) и участие в различных мероприятиях. О некоторых мероприятиях были сняты репортажи на японском ТВ. Поездки включают перемещение почти по всей Японии (Хонсю), включая посещение островов Кюсю и Сикоку. С 2016 года группы Бушин-Кай ежегодно посещают Окинаву.

Награды 
 1991 — Чемпион по Кумите в соревнованиях организованных Украинской федерацией рукопашного боя и собравших множество участников из разных республик СССР.

 1992 — Награждён грамотой «Тренер года» Украинского отделения Всесоюзной федерации рукопашного боя и традиционного каратэ, за подготовку ряда успешных спортсменов и абсолютного чемпиона страны.

 2005 — на первом международном турнире по Ката Ёсин-рю Дзю-Дзюцу в Японии (Тоттори Будокан) занял первое место в одной из версий.

 2009 — руководством Внутренних Войск Украины награждён Андреевской медалью «Честь, Мужество, Закон» (№ 185 от 14.05.2009).

 2009 — награждён почетной грамотой УГО и ведомственным почетным знаком «За отличие в службе» (Пр. № 150 от 12.05.2009).

 2009 — официальная благодарность от Мотоха Ёсин рю Интернэшнл и лично от соке Ясумото за развитие школы в странах Восточной Европы.

 2019 — награждён дипломом W.E.B.B.S за более, чем 20-ти летнюю практику боевых искусств, LONG SERVICE AWARD.

 2020 — включён в W.E.B.B.S Hall of Fame, Зал Славы Всемирного Элитного Общества Черных Поясов.

Книги и публикации 

 1998 — «Дзю-дзюцу — боевое искусство самураев». Одесса, Украина

 2003 — «Джиу джитсу. Боевое искусство самураев». Минск, Беларусь (переиздания 2006, 2009 под названием «Джиу Джитсу. Искусство побеждать»)

 2005 — «Мотоха Йошин рю дзю-дзюцу». Киев, Украина.(в соавторстве с Соке Ясумото). Издана в на русском и английском языках.

 2006 — «Бушинкан дзю-дзюцу. Ката и рандори». Киев, Украина.

 2010 — «Мое джиу джитсу». Донецк, Украина.

Евгений Радишевский ведет личный канал на Youtube, читает лекции и записывает короткие учебные программы.

Международная Техническая Квалификация 
 Мото-ха Ёсин рю Дзю-Дзюцу — МЭНКЁ КАЙДЭН 2012, 8-й Дан 2022 (присвоен соке Акиёши Ясумото, главой Кокусай Мотоха Ёсин Рю Дзю-Дзюцу, Йонаго, Япония).

  — СОДЭН 2015 год (присвоен канчо Сигеоши Синити (Shigeyoshi Shinichi), 8-й Дан, Мацуэ, Япония).

 Джукошин рю Дзю-Дзюцу — 8-й Дан 2020 год (присвоен Брайаном Чиком, 10-й Дан, Президентом Джукошин рю Интернэшнл, Лондон, Великобритания).

 Мотобу рю Карате-Дзюцу/Мотобу рю Удунди  — 4-й Дан Джун-Шихан 2016—2018 (присвоен соке Мотобу Чосэем, 10-й Дан, Кайдзука (Осака) , Япония).

  — 3-й Дан  (инструктор) 2011 (присвоен соке Фукухара, Мацуэ, Япония).

 Мугай Шиндэн Мотоха Фудошин Иай — 5-й Дан Шихан 2018 (присвоен соке Ясумото Акиёши и  Накаи Норисато, Йонаго, Япония).

 Дайто-рю Айки-Дзю-Дзюцу — 3-й Дан 2017 (присвоен канчо Ямамото Ацуши, Япония).

 Рейки Микао Усуи — СИНПИДЭН, Шихан (мастер-учитель) 2006 (передан Матсиендранатхом, Индия).

 Юмэйхо — 2-й дан 2008 (присвоен В.Самбир КМИНМ, Украина).

 Джукошин рю Дзю-Дзюцу — ХАНШИ 2020. Высший преподавательский титул. (присвоен Брайаном Чиком, 10-й Дан, Президентом Джукошин рю Интернэшнл, Лондон, Великобритания).

 Мото-ха Ёсин рю Дзю-Дзюцу — ХАНШИ 2022. Высший преподавательский титул.  (присвоен соке Акиёши Ясумото, 10-й Дан, Президентом Мотоха Ёсин Рю Интернэшнл, Йонаго, Япония).

 Nihon Karatedo Kyoiku Kenkyu Kai Butokukan  5-й Дан 2021  Шихан-Дай - присвоен Шихан Сигеоши Синити (Shigeyoshi Shinichi), 8-й Дан.

Примечания 

Персоналии по алфавиту